Mojmir – imię męskie
 Mojmir I (czes. i słow. Mojmír I) – władca Państwa Wielkomorawskiego od 820 do 846
 Mojmir II (czes. i słow. Mojmír II) – władca Państwa Wielkomorawskiego od 894 prawdopodobnie do 906
 Mojmir (Mojmír) – planetoida o numerze katalogowym 53285
 „Mojmir” (Wojciech Czerwiński) – polski nauczyciel, działacz społeczny i kulturalny, związany ze Śląskiem, żołnierz AK
 Hermann Mojmir – polski lekarz i działacz społeczny, twórca słownika języka wilamowskiego

Zobacz też 

 Mojmira – imię żeńskie
 Mojmír Horyna – czeski historyk sztuki
 Mojmír Stuchlík – czechosłowacki skoczek narciarski